Il singolare del torneo di tennis Hong Kong Open 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Michael Chang che ha battuto in finale Patrick Rafter 6-1,6-3.

Teste di serie 

 Michael Chang (campione)
 Ivan Lendl (semifinali)
 Brad Gilbert (semifinali)
 Patrick Rafter (finale)

 Aaron Krickstein (secondo turno)
 Jonathan Stark (primo turno)
 Amos Mansdorf (secondo turno)
 Greg Rusedski (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hong Kong Open 1994
ATP Tour 1994